Nils Larsson eller Nils Larson kan syfta på:

 Nils Larsson i Blidsberg, bondeståndets talman år 1649 och 1652, se Lista över talmän i Sveriges riksdag
 Nils Larson i Tullus (1822–1896), frisinnad politiker, bondeståndets talman år 1862–1863 och 1865–1866
 Nils Larsson i Klagstorp (1870–1952), liberal politiker och riksdagsman
 Nils Larsson (konstnär), född 1872, död 1914. 
 Nils Larsson i Dala (1877–1969), svensk författare, lantbrukare och rektor
 Nils Larsson i Östersund (1894–1953), socialdemokratisk politiker 
 Nils Theodor Larsson (1900–1987), centerpartistisk politiker 
 Nils Larsson (keramiker), född 1916, död 1976.
 Nils Larsson i Kälkebo, bondeförbundare, riksdagsman, ordförande i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund 1942–1946
 Nils Larsson (översättare) (född 1945), svensk översättare
 Banjo-Lasse, musiker, födelsenamn Nils Larsson
 Lasse Mollby, musiker, födelsenamn Nils Larsson
 Nils Larsson (arkitekt)

Referenser